Присяжню́к — українське прізвище.
 Присяжнюк Анатолій Йосипович (* 1953) — голова Київської обласної державної адміністрації (з 19 березня 2010), кандидат юридичних наук, генерал-полковник міліції.
 Присяжнюк Анатолій Степанович — провідний інженер ДСП «Північна Пуща» (Київська область), кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня.
 Присяжнюк Артем Васильович (1947—2017) — заслужений художник України.
 Присяжнюк Валентин Арсенійович (1938—2020) — український геолог.
 Присяжнюк Василь Олександрович (1897 — ?) — підполковник Армії УНР.
 Присяжнюк Василь Федорович (нар. 1944) — український архітектор. Заслужений архітектор України.
 Присяжнюк Володимир Васильович (* 1966) — український поет, поет-пародист і поет-пісняр.
 Присяжнюк Ігор Васильович (1977—2014) — український каноїст, багаторазовий чемпіон України з веслування, майстер спорту, учасник національної збірної України.
 Присяжнюк Костянтин Федорович (1905 — ?) — український педагог, журналіст.
 Присяжнюк Микола Васильович (1961—2016) — український композитор і співак.
 Присяжнюк Микола Володимирович (* 1960) — міністр аграрної політики та продовольства України (2010—2014).
 Присяжнюк Настя Андріанівна (1894—1987) — український фольклорист.
 Присяжнюк Олександр Анатолійович (нар. 1981) — Народний депутат України.
 Присяжнюк Олександр Андрійович (* 1986) — Народний депутат України VII скликання.
 Присяжнюк Павло Анатолійович (* 1982) — український спортивний функціонер, голова Федерації футзалу міста Києва, генеральний директор ТОВ «Джаст Спорт».
 Присяжнюк Руслан Анатолійович (1988—2015) — український десантник, солдат Збройних сил України, учасник оборони Донецького аеропорту (2015).
 Присяжнюк Юрій Петрович (* 1962) — український історик та громадський діяч, професор.

Див. також 
 Донська-Присяжнюк Віра Артемівна (1929—1984) — радянська російська актриса театру і кіно.

Примітки 

Українські прізвища